Степанки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Степанки — агрогородок в Жабинковском районе Брестской области.

Россия 
 Степанки — деревня в Заволжском районе Ивановской области.

Украина 
 Степанки — село в Барском районе Винницкой области.
 Степанки — село в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.
 Степанки — село в Погребищенском районе Винницкой области.
 Степанки — село в Харьковском районе Харьковской области.
 Степанки — село в Черкасском районе Черкасской области.